Ажа — аул, Кокпектинський район, Абайська область, Казахстан
 Ажа — муніципалітет, департамент Дордонь, регіон Нова Аквітанія, Франція

 Александр Ажа ( 1978) — французький кінорежисер, сценарист і продюсер.